Grin (band), een Amerikaanse powerpopband
 Aleksandr Grin, een Russische schrijver
 François Grin, een Zwitserse econoom
 GRIN (Zweeds computerspelbedrijf), een voormalig Zweedse ontwikkelaar van computerspellen
 GriN (Belgisch computerspelbedrijf), een Belgisch computerspelbedrijf
 Afkorting voor GRadient INdex optics, zie Gradiëntoptica
 Afkorting voor Germplasm Resources Information Network, een openbare database van de USDA, onder andere voor Wikipedia regelmatig gebruikt als informatiebron.